News kan syfta på:

 News (medicinsk term) - ett system för bedömning och hantering av akut sjukdom hos vuxna 
 News (musikalbum) – en skiva inspelad av gruppen The Boppers 1982
 News (musikgrupp) – en japansk pojkgrupp grundad den 15 september 2003
 Usenet news – ett sätt för grupper av människor att kommunicera med varandra över datanät